Инге I:
 Инге I Старший (ум. ок. 1110) — король Швеции, правивший во второй половине XI в.
 Инги I Горбун (1135—1161) — король Норвегии.